Plymouth:

 Plymouth — самостоятельное подразделение в составе Chrysler, занималось производством легковых автомобилей и минивэнов.
 Plymouth — свободный графический загрузчик с поддержкой анимации для Linux.
 Plymouth Barracuda — двухдверный автомобиль сегмента Pony Car производства Plymouth.
 Plymouth Prowler — родстер, выполненный в ретро стиле от американского автоконцерна Chrysler Corporation.
 Plymouth Superbird — спортивный автомобиль, выпускавшийся в 1970 году компанией Plymouth.
 Plymouth Valiant — американский компактный автомобиль.

См. также 
 
 Плимут